Ngambi oder Ng'ambi ist der Familienname folgender Personen:
 Alexis N'Gambi (* 1982), kamerunischer Fußballspieler
 Cécile Ngambi (* 1960), kamerunische Fünfkämpferin
 Robert Ng'ambi (* 1986), malawischer Fußballspieler